Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1958 si disputò dall'11 al 22 marzo 1958. Si trattò della 20ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Kentucky Wildcats, al quarto successo della loro storia. Elgin Baylor dei Seattle Redhawks venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 24, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore: Adolph Rupp
Vice-allenatore: Harry Lancaster

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1958
Campionato di pallacanestro NCAA Division I